Milwaukee bezeichnet:

 Milwaukee, Großstadt im US-Bundesstaat Wisconsin
 Milwaukee Admirals, Eishockeymannschaft
 Milwaukee Art Museum, Kunstmuseum
 Milwaukee Auto Engines and Supply Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Milwaukee Automobile and Brass Specialty Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Milwaukee Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Milwaukee Badgers, American-Football-Team
 Milwaukee Brewers, Baseball-Team
 Milwaukee Bucks, Basketball-Mannschaft
 Milwaukee Chiefs, Eishockeymannschaft
 Milwaukee Clarks, Eishockeymannschaft
 Milwaukee County, County in Wisconsin
 Milwaukee County Transit System, Nahverkehrsgesellschaft
 Milwaukee Cyclecar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Milwaukee Electric Tool Corporation, Werkzeughersteller
 Milwaukee Falcons, Eishockeymannschaft
 Milwaukee IndyFest 2012, Autorennen 2012
 Milwaukee IndyFest 2013, Autorennen 2013
 Milwaukee Journal Sentinel, Tageszeitung
 Milwaukee Mile, Rennstrecke
 Milwaukee Moto Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Milwaukee Motor Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Milwaukee Mustangs (1993–2001), Arena-Football-Team
 Milwaukee Mustangs (2008–2012), Arena-Football-Team
 Milwaukee-Projekt, Forschungsprojekt
 Milwaukee River, Fluss in Wisconsin
 Milwaukee School of Engineering, Hochschule
 Milwaukee Sea Gulls, Eishockeymannschaft
 Milwaukee (Schiff, 1929), Schiff
 Milwaukee Turners, Turnverein
 USS Milwaukee (LCS-5), ein Schiff der United States Navy